Afrikaans Nationaal Congres, Zuid-Afrika
 African National Congress (Zambia)
 African National Congress (Zimbabwe)